Die elfte U-17-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 2004 in Japan ausgetragen. Das Turnier begann am 4. September und endete am 18. September. Sieger wurde China durch einen 1:0-Sieg gegen Südkorea. Die beiden Finalisten qualifizierten sich mit dem Dritten Katar für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2005.

Qualifikation 

Japan war als Gastgeber für die Endrunde gesetzt. Die übrigen Nationen ermittelten in 15 Gruppen jeweils einen weiteren Teilnehmer:

  (Gastgeber)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Titelverteidiger)

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in vier Vierergruppen jeweils eine Einfachrunde. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Endrunde 
Die Endrunde wurde vom 4. September bis 18. September 2004 ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalspiele

Ergebnis 
Die Finalisten China und Nordkorea sowie der Dritte Katar qualifizierten sich für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2005.

Weblinks 
 Asian U-17 Championship 2002 auf rsssf.com (englisch)

2004
Fußballveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Japan
Fußball (Japan)